L'Avenir du Kenjutsu est le cinquième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

Le combat de Yahiko (première partie) 

Constatant que Yahiko manque l'entraînement plusieurs jours par semaine, Kaoru pense qu'il va se goinfrer quelque part, Sanosuké le voit avec une petite amie, et Kenshin pense que cela fait partie de son entraînement.

Tous trois le suivent jusqu'au restaurant de sukiyaki Akabéko, où ils constatent qu'ils ont tous plus ou moins raison : Yahiko y travaille, et la patronne Taé pense que Tsubamé, une jeune fille, peut y être pour quelque chose. Yahiko s'entraîne en portant des sacs.

Mais Yahiko surprend une conversation entre Tsubamé et une bande de bandits. Elle a été forcée de faire un double de la clé du restaurant. Yahiko s'interpose au moment où Tsubamé va remettre la clé aux bandits.

Le combat de Yahiko (deuxième partie) 

Yahiko parvient à battre plusieurs bandits, mais leur nombre est trop important, et il est mis en difficulté. Kenshin empêche Kaoru d'intervenir, car sinon Yahiko ne deviendra jamais fort.

Après le départ des bandits, Tsubamé demande à Yahiko de l'excuser, mais lui répond qu'il s'est impliqué volontairement. Refusant de demander l'aide des autres sans savoir qu'ils ont tout vu, il monte un dispositif pour s'entraîner, mais Kaoru le dissuade de l'utiliser, le qualifiant de jouet pour enfant.

Yahiko demande alors à Kenshin comment faire pour battre plusieurs adversaires en même temps, prétextant la simple curiosité. Kenshin lui répond que le plus important est de pouvoir les affronter un à un, en évitant les attaques simultanées. Il ajoute que la technique de l'esprit vivant Kamiya sert à protéger les autres. Avec son sabre, Yahiko doit non seulement se défendre mais défendre ceux qui sont autour, et toute défaite signifierait la mort de ceux qu'il voulait protéger.

Le soir, muni de ces conseils, Yahiko part pour retrouver les bandits.

Le combat de Yahiko (troisième partie) 

Subtilisant les clés aux bandits, Yahiko parvient à les attirer dans une ruelle étroite, où il peut les affronter un à un, et en élimine plusieurs. Mais le chef a compris, et demande à ses subalternes de lancer leurs sabres sur Yahiko. Ceux-ci hésitent mais vont néanmoins s'exécuter quand ils aperçoievnt sur le toit Kenshin et Sanosuké. Affolés, ils s'enfuient. Le combat s'engage alors entre Yahiko et le chef.

Tsubamé, qui a suivi le mouvement, rencontre Kaoru. Celle-ci lui dit d'avoir confiance en Yahiko, et s'il gagne Tsumabé doit laisser tomber la vieille tradition qui la lie au bandit.

Alors qu'il est mis en difficulté par le chef, Tsubamé encourage Yahiko, et celui-ci réussit à porter un coup décisif à son adversaire, qui s'effondre. Mais Yahiko a remarqué la présence de Kenshin et Sanosuké.

Pendant que Kaoru raccompagne Tsumabé, Sanosuké exige de savoir pourquoi Yahiko travaille. Ce dernier, gêné, répond que c'est pour acheter un sabre à lame inversée, si jamais il devient aussi fort que Kenshin, ce qui provoque un fou rire de Sanosuké et Kaoru.

Le kenjutsu à l'ère Meiji 

Kaoru et Yahiko se rendent au dôjô Maekawa, où Kaoru donne des cours. Elle persuade Kenshin de les accompagner, car maître Maekawa veut le rencontrer. Ce dernier en réalité souhaite un combat contre Kenshin, et l'insulte pour le provoquer. Mais Kenshin ne sourcille pas, et répond par un sourire, et le maître renonce, en s'excusant auprès de Kaoru de lui avoir caché cet objectif.

Pendant que les disciples s'entraînent, Maekawa discute avec Kenshin, et se dit préoccupé par l'avenir du kenjutsu. Celui-ci a perdu de son influence depuis la restauration Meiji, et semble voué à une mort certaine.

Soudain, un inconnu entre dans le dôjô. Se présentant comme Raijûta Isurugi, il dit s'inquiéter pour l'avenir du kenjutsu, et demande un duel contre maître Maekawa.

Raijûta 

Maekawa accepte, à condition que le match ait lieu en trois manches, avec un sabre en bois. Yutarô Tsukayama, jeune garçon qui est le premier disciple de Raijûta, rejoint son maître, et prend Yahiko en grippe, sentiment réciproque.

Kaoru jouant le rôle d'arbitre, le combat s'engage et immédiatement Raijûta frappe violemment Maekawa à l'épaule. Yutarô explique à Yahiko que son maître a volontairement porté un coup à l'épaule, car un coup sur le front peut être dévié.

Maekawa, blessé, refuse d'abandonner, se relève pour la deuxième manche, et est à nouveau frappé par Raijûta. Kaoru annonce le match fini, mais Raijûta s'apprête à achever son adversaire lorsque Kenshin intervient en dégainant.

Abandonnant le blessé, Raijûta explique à Kenshin et les autres présents que le sabre en bois a certes permis un grand succès du kenjutsu, mais en l'affaiblissant considérablement. Seuls ceux utilisant un vrai sabre ont le droit de l'exercer, d'après lui.

La technique secrète 

Raijûta, qui a entendu parler d'un vagabond très fort, souhaite se battre contre Kenshin, qui refuse. Il veut alors prendre la plaque du dôjô, ce qui est son droit puisqu'il a vaincu le maître. Mais Kaoru, devant le silence des disciples, accepte de se battre contre Raijûta pour sauver l'honneur du dôjô. Kenshin alors accepte de se battre, en un combat unique avec sabre en bois.

Raijûta attaque, mais Kenshin esquive plusieurs fois, refusant de se battre réellement. Raijûta alors utilise une technique d'attaque que Kenshin n'esquive que de justesse, et le sabre de Raijûta s'enfonce dans le sol. Ce dernier alors repart avec Yutarô, qui s'aperçoit que son maître est en sueur. Kenshin est en effet le premier à avoir évité sa technique secrète Izuna.

Kenshin, au dôjô, constate les dégâts, et se dit que son adversaire pourrait couper un diamant en deux avec un vrai sabre.

Rencontre au jardin Tsukayama 

Kenshin, accompagné de Kaoru, Yahiko et Sanosuké, accepte l'invitation de Yuzaemon Tsukayama, le père de Yutarô. Yuzaemon explique que Raijûta les a sauvés, son fils et lui, de bandits, et qu'il a demandé à cet expert en sabre d'apprendre le kenjutsu à Yotarô pour qu'il soit fort.

Raijûta rencontre Kenshin sur un pont de la résidence, et lui demande s'il veut rejoindre son école néo-classique pour rétablir le kenjutsu au Japon. Son objectif est d'éradiquer le kenjutsu au sabre en bois, qui affaiblit le kenjutsu traditionnel.

Kenshin refuse, expliquant qu'il s'interdit de tuer. Raijûta alors décide de convaincre Kenshin avec son sabre.

La force de Yutarô 

Le combat est interrompu sitôt commencé par Yuzaemon. Raijûta dit à Kenshin que le combat est reporté, et que lui n'a que deux choix, aider Raijûta ou se faire tuer par lui. Mais Kenshin refuse ce choix.

Yutarô, qui a été attaché par Sanosuké, Kaoru et Yahiko, est furieux, et Yahiko lui dit qu'il n'a qu'à venir au dôjô un matin pour se battre avec un sabre en bois.

Dès le lendemain à l'aube, Yutarô vient au dôjô. Mais il n'a en réalité jamais eu de leçon car son maître est très occupé. Kaoru alors décide de lui donner des cours.

Kenshin discute avec lui, et Yutarô explique qu'il veut se venger de son père, qui est devenu marchant et a perdu l'honneur des samouraïs, dont il vend l'âme, les sabres, à l'étranger. Son but à lui, Yutarô, est de montrer à son père ce qu'est l'esprit d'un samouraï.

Kaoru, alors, propose à Yutarô de devenir son disciple.

L'affrontement 

Yahiko et Yutarô recommencent à se disputer. Mais tout d'un coup Kenshin leur dit de s'éloigner de la porte, juste avant qu'elle ne vole en éclats. Ce sont quatre disciples de Raijûta, venus chercher la réponse de Kenshin, et donc le tuer puisqu'il refuse. Mais Kenshin en élimine trois rapidement, et le quatrième prend la fuite.

Yutarô alors comprend qu'Yahiko ne mentait pas en disant que Kenshin n'avait montré que la moitié de sa force face à Raîjûta.

Volume de Kenshin le vagabond